Joensuunsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joensuunsaaret (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Joensuunsaaret (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar